Крынки — топоним.

Белоруссия 
 Крынки — деревня в Каменецком районе Брестской области — самый западный населённый пункт Беларуси.
 Крынки — агрогородок в Лиозненском районе Витебской области.
 Крынки — деревня в Речицком районе Гомельской области.
 Крынки — деревня в Кореличском районе Гродненской области.
 Крынки — деревня в Березинском районе Минской области.
 Крынки — село, Круглянский район, Могилёвская область.

Польша 
 Крынки — город в Сокульском повяте Подляского воеводства.
 Крынки — сельская гмина в Сокульском повяте Подляского воеводства.

Россия 
 Крынки — деревня в Людиновском районе Калужской области.

Украина 
 Крынки — село, Алёшковский район, Херсонская область.
 Малые Крынки — село, Шевченковский район, Харьковская область.
 Великие Крынки — село, Глобинский район, Полтавская область.

См. также 
 Крынка (значения)